Douglas Ross peut faire référence à : 

 Douglas Ross (1883–1961), homme politique canadien
  (1897–1980), chef de la police de Sutherland
  (1929–2007), informaticien américain
  (1948-), physicien britannique
  (1948-), politologue canadien
 Douglas Ross (1983-), Leader des conservateurs écossais, membre du parlement britannique, membre du parlement écossais
 Doug Ross, personnage fictif de la série télévisée ER
  (1951-), joueur et entraîneur olympique américain de hockey sur glace